Партиза́нский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области России. Входит в состав муниципального образования сельского поселения Боровой сельсовет.

География 
Посёлок в Бузулукском бору на левом берегу реки Боровка.

Удалённость от районного центра — 35 км, областного центра — 300 км, ближайшей ж/д станции — 10 км.

История 
По имеющимся сведениям, название связано с Пугачёвским восстанием 1773—1775 годов, после подавления которого, многие жители разрушенного Бузулука, опасаясь наказания за поддержку бунтовщиков, ушли с разбитыми пугачёвцами в Бузулукский бор, где основали хутора-поселения и тайно жили, опасаясь преследований правительственными войсками.

До и в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в Партизанском располагалась колония для политических заключённых, которые занимались заготовкой леса, варкой дёгтя и скипидара.

Население

Учреждения социальной сферы 
 Имеется фельдшерско-акушерский пункт.
 Сельский клуб.
 УФПС Оренбургской области филиал ФГУП «Почта России».
 МУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в Бузулукском районе.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района